Сан Хосе Ајукила има више значења:

 Општина Сан Хосе Ајукила (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе Ајукила (Сан Хосе Ајукила, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику